Борошешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скинтея.
 Борошешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Сутешть.